The Taint – film del 1914
 The Taint – film del 1915 diretto da Sidney Olcott
The Taint – film del 1915 diretto da William Robert Daly